Buena Vista Social Club:

 Buena Vista Social Club — кубинский музыкальный проект, основанный в 1996 году.
 Buena Vista Social Club — дебютный альбом одноимённой группы, вышедший в 1997 году.
 Buena Vista Social Club — документальный фильм Вима Вендерса о музыке Кубы, вышедший в 1999 году.